Rosa 'Mozart' — сорт садовых роз, относится к классу Гибриды розы мускусной ().

Происхождение 

Создан в Германии Петером Ламбертом в 1936 году.

Биологическое описание 
Диплоид.

Куст высотой 80—150 см, шириной 90—185 см.

Листья зелёные.

В соцветии 25—50 цветков.

Цветки простые, около 3 см в диаметре, с белым центром и вишнёвым краем, который с возрастом бледнеет и становится светло-розовым. Тычинки жёлтые.

Лепестков 4—8.

Аромат умеренный, согласно другому источнику, сильный.

'Mozart' похож на 'Ballerina' и 'Marjorie Fair', но его листва гораздо мельче, и не подвержена черной пятнистости.

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

В тёплом климате может выращиваться в виде плетистой розы высотой до 300 см, в средней полосе России используется как шраб высотой 80—100 см, шириной около 80 см.

Цветение почти непрерывное.

Болезни и вредители 

Сорт устойчив к дождю, мучнистой росе и чёрной пятнистости.

Примечания

Литература

Ссылки 
 'Mozart' на сайте HelpMeFind.com
 'Mozart' на сайте websad.ru
 'Mozart' на сайте Louis Lens Rose nursery

Mozart